Pleasant Valley puede referirse a:

Localidades

Valle 16 de Octubre, también conocido como Valle Hermoso. Un asentamiento galés en la Patagonia argentina.

Pleasant Valley (Manitoba)
 Pleasant Valley (Nuevo Brunswick)
 Pleasant Valley (Nueva Escocia)
Lower Pleasant Valley (Nueva Scotia)
Pleasant Valley (Isla Príncipe Eduardo)
Pleasant Valley (Saskatchewan)
Pleasant Valley No. 288 (Saskatchewan)

Pleasant Valley (Jamaica) (en Clarendon (Jamaica))

Pleasant Valley (Alaska)
 Pleasant Valley (California)
 Prisión Estatal Pleasant Valley (en Coalinga, California)
 Pleasant Valley (condado de Ventura, California)
 Pleasant Valley (Colorado)
 Pleasant Valley (Indiana)
 Pleasant Valley (Iowa) (municipio del condado de Scott, Iowa)
 Pleasant Valley (condado de Finney, Kansas)
 Pleasant Valley (condado de Pawnee, Kansas)
 Pleasant Valley (condado de Wilson, Kansas)
 Pleasant Valley (condado de Allegany, Maryland)
 Pleasant Valley (condado de Calvert, Maryland)
 Pleasant Valley (condado de Carroll, Maryland)
 Pleasant Valley (condado de Washington, Maryland)
 Pleasant Valley (Míchigan)
 Pleasant Valley (condado de Antrim, Míchigan)
 Pleasant Valley (condado de Berrien, Míchigan)
 Pleasant Valley (condado de Livingston, Míchigan)
 Pleasant Valley (condado de Midland, Míchigan)
 Pleasant Valley (Misuri)
 Pleasant Valley (Nevada)
 Pleasant Valley (Nueva York)
 Pleasant Valley (aldea)
 Pleasant Valley (Oregón)
 Pleasant Valley (Texas)
Pleasant Valley (Utah))
 Pleasant Valley (Virginia)
 Pleasant Valley (Virginia Occidental)
 Pleasant Valley (condado de Eau Claire, Wisconsin)
 Pleasant Valley (condado de St. Croix, Wisconsin)

Otros 
 Municipio de Pleasant Valley